El término Pico Pan de Azúcar o Cerro Pan de Azúcar puede referirse a las siguientes acepciones:

 El cerro Pan de Azúcar, ubicado en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba (Argentina).
 El cerro Pan de Azúcar, ubicado en la provincia de Santa Cruz, Argentina
 El pico Pan de Azúcar, ubicado en la isla Georgia del Sur, en disputa entre Argentina y Reino Unido.

 El Pan de Azúcar, un morro en Río de Janeiro, Brasil.

 El cerro Pan de Azúcar, ubicado en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia
 El volcán Pan de Azúcar, ubicado en el municipio de La Plata, departamento del Huila.
 El pico Pan de Azúcar, ubicado en el parque nacional natural El Cocuy, Colombia.

 El cerro Pan de Azúcar, ubicado en la localidad de San Juan Bosco, en la provincia de Morona Santiago

 El cerro Pan de Azúcar, ubicado en la ciudad uruguaya de Piriápolis.

 Pico Pan de Azúcar, en la Sierra La Culata, Venezuela.
 El Topo Pan de Azúcar, formación de montaña en Aragua, Venezuela.

Véase también 
 Pan de azúcar